Бархударя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Бархударян, Владимир Бахшиевич (род. 1927) — армянский научный и общественный деятель.
 Бархударян, Левон Владимирович (род. 1958) — бывший министр финансов и экономики Армении (1993—1997,1999—2000)
 Бархударян, Патвакан Андреевич (1898—1948) — советский кинорежиссёр.
 Бархударян, Седрак Геворкович (1898—1970) — армянский историк, археолог и эпиграфист.
 Бархударян, Сергей Васильевич (1887—1973) — советский композитор и педагог, народный артист Армянской ССР.
 Бархударян, Тадеос Ависович (1923—1988) — советский писатель Фёдор Колунцев.

См. также 
 Бархударов